1-й командный чемпионат Европы по шахматам

Финал первого командного чемпионата Европы по шахматам проходил в Бадене и Вене с 22 по 28 августа 1957 года.

11 команд, в составе каждой команды — 10 основных и 2 запасных участника. Порядок проведения: 4 полуфинала, победители которых составили финал; полуфинальные соревнования проводились в 2 круга.

 Главный судья: Гарри Голомбек
 Контроль времени: 40 ходов на 2 часа 30 минут, потом один час на каждые последующие 16 ходов.

В финале лидировала команда советских шахматистов, которая уверенно заняла 1-е место (41 очко), опередив команду Югославии на 7 очков; 3-е место у команды ЧССР — 24½ очка.

Полуфиналы

1-я группа 
 Польша — СССР, Лодзь, 23 — 25 июля 1955

2-я группа 
Люксембург, октябрь 1955

3-я группа 
 Австрия — Нидерланды, Вена, 30 — 31 октября 1955
 Нидерланды — Чехословакия, Роттердам, 1955
 Чехословакия — Австрия, Прага, 1955

4-я группа 
 Румыния — Франция, Бухарест, 1955
 Югославия — Румыния, Белград, 28 — 30 января 1956
 Франция — Югославия, Виши, 1 — 3 июня 1956

Финал

Составы команд и индивидуальные результаты участников

Лучшие личные результаты по доскам и среди запасных участников 
 1-я доска — В. Смыслов — 3½ очка из 6;
 2-я — П. Керес — 3 из 5;
 3-я — Д. Бронштейн — 4½ из 6;
 4-я — М. Таль — 3½ из 6;
 5-я — Ю. Козма — 4 из 6;
 6-я — Т. Петросян — 4 из 5;
 7-я — С. Неделькович — 4 из 6;
 8-я — В. Корчной — 5½ из 6;
 9-я — А. Толуш — 4 из 5;
 10-я — Б. Рабар — 3½ из 5;
 запасные — Б. Джурашевич — 2 из 3 и Т. Ракич — 2 из 3.

Литература

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Европы по шахматам
1957 год в шахматах
Август 1957 года
Международные спортивные соревнования в Вене
Спорт в Австрии в 1957 году
Шахматы в Австрии
Чемпионаты Европы в 1957 году
Чемпионаты Европы в Австрии